Сезон 2020 года стал для ЦСКА девятым в истории клуба и первым в европейских кубковых турнирах.

16 ноября клуб ЦСКА (Москва) досрочно выиграл Чемпионат России по футболу среди женских команд 2020 года. Это произошло по итогам 13-го тура Суперлиги, в котором армейские футболистки обыграли (15.11) «Звезду-2005» (1:0), а «Рязань-ВДВ» отобрала (16.11) очки у ближайшего преследователя «красно-синих» — «Локомотива» (2:2).

Основной состав

Игроки 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Тренерский штаб 
  Максим Зиновьев — главный тренер
  Сергей Скобляков — тренер
  Игорь Гусев — тренер вратарей

  Елена Нуйкина — главный тренер молодёжной команды
  Мария Брылёва — тренер

Руководство 
  Елена Петунина — президент
  Эдуард Безбабных — генеральный директор
  Татьяна Чёрная — исполнительный директор
  Егор Курачёв — начальник команды
  Михаил Халдеев — администратор

  Андрей Багдасарян — врач

Ориентировочный стартовый состав ЦСКА

Изменения в составе 

В зимнее межсезонье

В период дозаявок лето 2020

Предсезонные матчи 

Игроки на просмотре Анастасия Первушина и Кристина Петкус из клуба «УОР № 2» (Звенигород)

Соревнования

Чемпионат России 

ЦСКА стал 5-м клубом сумевшим защитить свой чемпионский титул (ранее: ЦСК ВВС, Энергия, Россиянка и Звезда-2005).
Результаты матчей

Кубок России 

В трех матчах проведенных ЦСКА, в розыгрыше Кубка России, выступили все три заявленных на сезон вратаря (уникальное достижение).

Результаты матчей

Лига чемпионов УЕФА 
Результаты матчей

Игры и голы 

|-
!colspan=12style=background:#dcdcdc; text-align:center|Вратари

|-
!colspan=12style=background:#dcdcdc; text-align:center|Защитники

|-
!colspan=12style=background:#dcdcdc; text-align:center|Полузащитники

|-
!colspan=12style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападающие

|}

Молодёжная команда 
Сезон 2020 года стал первым в истории клуба для молодёжной команды ЦСКА.

Чемпионат России. Первая лига. Зона Центр 

Результаты матчей

Игры и голы 

|-
!colspan=10style=background:#dcdcdc; text-align:center|Вратари

|-
!colspan=10style=background:#dcdcdc; text-align:center|Защитники

|-
!colspan=10style=background:#dcdcdc; text-align:center|Полузащитники

|-
!colspan=10style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападающие

|}

Партнеры команды 
 Группа «Самолет» — Генеральный партнер
 «Wildberries» — премиальный партнер
 «Боевое Братство» — официальный партнер

Примечания 

2020 год в женском футболе
Чемпионат России по футболу среди женщин
ЦСКА